Стрела-3:

 «Стрела-3» — советский низкоорбитальный спутник связи, разработанный НПО ПМ
 «Стрела-3» — советский переносной зенитно-ракетный комплекс разработки конструкторского бюро СКБ ГКОТ
 МЦВ-59 «Стрела-3» — советская произвольная винтовка разработки «Ижевского машиностроительного завода»